de rivier de Tauber in Zuid-Duitsland
 Richard Tauber, Oostenrijks zanger